Plumapathes är ett släkte av koralldjur. Plumapathes ingår i familjen Myriopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Plumapathes